5 miejscowości w Polsce:
 Bartoszówka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubańskim, w gminie Leśna
 Bartoszówka – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Rzeczyca
 Bartoszówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Żabia Wola
 Bartoszówka – przysiółek w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Ochotnica Dolna
 Bartoszówka – część wsi Krężnica Jara w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Niedrzwica Duża
 Inne
 Bartoszówka – potok, dopływ Kwisy

Ukraina
 Bartoszówka – dawna wieś koło Połowiec w rejonie czortkowskim należącym do obwodu tarnopolskiego

Przypisy